Mohammad-Ali Karimi Pásáki (; Karadzs, 1978. november 8. –) iráni labdarúgó-középpályás.

További információk 
A legnagyobb perzsa csillag 1998-ban még a II. osztályú Fathnál játszott. A szegény klubnál gyakran az utcán edzettek, műanyag labdával. 
Technikás, kreatív játéka miatt a visszafogott "iráni Maradona" néven illették, vagy csak "teheráni varázslónak" titulálták. 
Európa helyett Dubajt választotta, 2001-ben az Al-Ahlihoz igazolt, pedig a Perugia és az Atletico Madrid is csalogatta. Ázsia legjobb játékosává választották 2004-ben.
2005-ben a Bayernhez igazolt, ahol bajnoki és kupagyőzelmet szerzett. 

 (2010 óta)
 Ali Karimi adatlapja a PersianLeague.com oldalon

1978-ban született személyek
Iráni labdarúgók
A Bayern München labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek